Killing Me Softly steht für:

 Killing Me Softly (Film), US-amerikanisch-britischer Thriller (2002)
 Killing Me Softly with His Song, Lied von Charles Fox (1972)